Кукул Роман Дмитрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.

 Кукул — гора в Українських Карпатах, розташована в межах Надвірнянського району Івано-Франківської області та (частково) Рахівського району Закарпатської області.